Netřeb může znamenat:

 Netřeb (hrad) – zřícenina hradu v okrese Klatovy
 Netřeb (přírodní rezervace) – přírodní rezervace s výskytem tisu červeného kol zříceniny hradu